Hlybochok puede referirse a:

Hlybochok, localidad del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Hlybochok, localidad del Raión de Savran en el óblast de Odesa (Ucrania).